Ilısu, village du district de Dargeçit dans la province de Mardin en Turquie
 Barrage d'Ilısu, projet de barrage sur le Tigre dans le cadre du projet d'Anatolie du Sud-Est à proximité du village d'Ilısu
  village du district de Sarıkaya dans la province de Yozgat en Turquie ()
  village du district de Göynücek dans la province d'Amasya en Turquie ()
 Ilısu village du district de Gülnar dans la province de Mersin en Turquie ()
 Ilısu village du district de Güzelyurt dans la province de Aksaray en Turquie ((
 İlisu en Azerbaïdjan (raion de Qax), ancienne capitale du 

  proche du village d'Ilısu